LCK steht für:
 League of Legends Champions Korea, eine südkoreanische eSports-Liga
 Lock, englisch für „Sperre“, Konzept der Informatik; auch Dateiendung für Lockdateien von Borland Paradox
 Lübben-Cottbusser Kreisbahnen, Lokomotivbaureihe; siehe LCK Nr. 1 bis 7
 Rickenbacker International Airport in den Vereinigten Staaten von Amerika (IATA-Code)

LCK